Lví brána může označovat:
 Lví brána (Jeruzalém) – na východě Starého Města proti Olivetské hoře
 Lví brána (Mykény) – vstup do Mykén, významná památka mykénské kultury